Лоренцо Пиньориа (; 12 октября 1571 — 13 июня 1631) — итальянский писатель (1571—1631).

Был каноником в Тревизо. Написал ряд сочинений по археологии: «De servis et eorum apud veteres ministeriis commentarius» (1613), «Le Origini di Padova» (Амстердам, 1625), «Vita di S. Giustina di Padova» (в «Thesaurus antiquitatum Italiae», Гревиуса и Бурмана), «Mensa Isiaca» (Амстердам, 1669).

Избранные труды 
  
  
 Notulae extemporariae in emblemata Andreae Alciati, Augustae, 1614
 Prosopopoeia Aldinae Catellae ad Dominicum Molinum senatorem amplissimum, Patavii, 1622
 
  
 Gareggiamento vicendeuole di componimenti latini, e toscani, nel felicissimo magistrato sopra le biade dell’illustriss. signor Dominico Molino senatore amplissimo delli Lorenzo Pignoria, e Martino Sandelli, Венеция, 1624

Примечания

Литература 
 

Писатели Италии XVII века